Blas de Lezo puede referirse a:

 Blas de Lezo,  almirante español del s. XVIII.
 General Lezo, cañonero de hélice que prestó servicio entre 1885 y 1898.
 Blas de Lezo (1924), crucero ligero español cabeza de su clase botado en 1924 y en servicio entre 1924 y 1932.
 Clase Blas de Lezo, clase de cruceros a la que pertenecía el anterior.
 Blas de Lezo (D-65), destructor de la clase Gearing antes conocido como USS Noa (DD-841), en servicio en la Armada Española entre 1973 y 1991.
 Blas de Lezo (F-103), fragata española botada en 2003 y en servicio desde 2004.

Nombres de buques de la Armada de España